Ел Агила Реал има више значења:

 Ел Агила Реал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Агила Реал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Агила Реал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику